Schlierbach kan syfta på:

Frankrike 

 Schlierbach, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Schlierbach, Luzern, ort och kommun,

Tyskland 

 Schlierbach, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

Österrike 

 Schlierbach (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 

Robotskapade Österrikeförgreningar